Excellent (rapper), een Nederlands rapper
 VV Excellent, een amateurvoetbalvereniging uit het Noord-Brabantse dorp Oploo
 Excellent School, een predikaat toegekend aan bepaalde Nederlandse scholen